Il marchio della corona (The Mark of the Crown) è un romanzo del 1999 scritto da Jude Watson  facente parte dell'Universo espansodi Guerre stellari, pubblicato in Italia nel 2000 da Fratelli Fabbri Editori. È il quarto libro della serie Star Wars: Apprendista Jedi, che racconta dell'apprendistato del tredicenne Obi-Wan Kenobi, undici anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari